XLIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (высшая лига) проходил с декабря 1980 по апрель 1981 года.

В соревнованиях высшей лиги приняли участие команды из 5 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, МВТУ Москва, «Динамо» Москва, «Уралэнергомаш» Свердловск); УССР («Политехник» Одесса, «Локомотив» Харьков, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград); ЛатССР («Радиотехник» Рига); КазССР («Дорожник» Алма-Ата), УзССР («Динамо» Ташкент).

Соревнования проводились в два этапа: на предварительном команды провели двухкруговой турнир по туровой системе, в финальном шестёрка сильнейших в 1 круг разыграла медали, а остальные клубы боролись за сохранение места в дивизионе сильнейших с учётом результатов предварительного этапа.

Вновь, в двадцать третий раз и двенадцатый подряд, чемпионом СССР стала команда ЦСКА. В борьбе за серебро «Автомобилист», лишь четвёртый на предварительной стадии, за счёт удачной игры в финальном турнире опередил и «Радиотехник», и «Локомотив» (Киев).

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный турнир за 1-6 места

Утешительный турнир за 7-12 места

Первая лига 
1. «СКА-Московская область» Одинцово
2. «Куроаппаратура» Вильнюс
3. «Динамо» Ленинград
4. «Автомобилист» Грозный
5. «Калев» Таллин
6. «Каспий» Шевченко
7. «Мотор» Минск
8. Команда Кишинёва
9. «Спартак» Тбилиси
10. «Промстрой» Гомель
11. ДнИСИ Днепропетровск
12. «Спартак» Петропавловск-Камчатский
13. ДСК Фрунзе
14. Команда Баку
15. «Захмет» Ашхабад
16. СКИФ Ереван.

Дивизион сильнейших покидает «Дорожник» (Алма-Ата). В высшую лигу впервые в своей истории поднимается команда из Одинцово — «Искра».

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Олег Булыкин, Константин Бурякин, Владимир Кондра, Вильяр Лоор, Олег Молибога, Анатолий Полищук, Александр Савин, Александр Сапега, Юрий Старунский, Владимир Уланов, Николай Хорунжий, Александр Чёрный. Тренер — Валерий Клигер.

 «Автомобилист» (Ленинград): Фёдор Барчуков, Сергей Грибов, Альберт Дилленбург, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Вячеслав Зайцев, Юрий Кузнецов, Е. Кулигин, Владимир Полищук, Ю. Рохилайд, Сергей Федяев, С. Хлобыстов. Тренер — Вячеслав Платонов.

 «Локомотив» (Киев): Павел Воронков, Василий Геращенко, Станислав Гура, Александр Гутор, Анатолий Доля, Андрей Иванов, Александр Картузов, Сергей Козлюк, С. Лузин, Юрий Панченко, Юрий Садовский, Александр Ятковский. Тренер — Борис Терещук.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Павел Воронков («Локомотив» Киев);
Сергей Грибов («Автомобилист» Ленинград);
Станислав Гура («Локомотив» Киев);
Александр Гутор («Локомотив» Киев);
Владимир Дорохов («Автомобилист» Ленинград);
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград);
Борис Колчин («Радиотехник» Рига); 
Владимир Кондра (ЦСКА Москва);
Юрий Кузнецов («Автомобилист» Ленинград); 
Фёдор Лащёнов («Звезда» Ворошиловград); 
Вильяр Лоор (ЦСКА Москва);
Михаил Лопатин («Динамо» Мос. область); 
Валерий Лосев («Уралэнергомаш» Свердловск);
Олег Молибога (ЦСКА Москва); 
С. Мячин («Динамо» Ташкент); 
Юрий Панченко («Локомотив» Киев); 
Александр Савин (ЦСКА Москва); 
Александр Сапега (ЦСКА Москва);
Павел Селиванов («Радиотехник» Рига);
Олег Смугилёв («Политехник» Одесса);
Александр Сорокалет («Политехник» Одесса);
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
Владимир Чернышёв (МВТУ Москва);
Владимир Шкурихин («Динамо» Мос. область).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1980 год в волейболе
1981 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1981 году
Чемпионаты СССР в 1980 году